Фёдор Анисимович Сурганов ( урожд. Сурган (); 7 июня 1911 года, дер. Судники, Витебская губерния, Российская империя — 26 декабря 1976 года, Брестская область, Белорусская ССР, СССР) — советский белорусский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Белорусской ССР — заместитель председателя Президиума Верховного Совета ССР (1971—1976).

Биография 

Родился в крестьянской семье. Член ВКП(б) с 1940 года.

С 1931 года работал агрономом Колхозцентра Народного комиссариата земледелия БССР:
 1931—1932 гг. — агроном Льносектора Союза сельскохозяйственных коллективов Белорусской ССР,
 1932—1934 гг. — агроном Льноуправления Народного комиссариата земледелия Белорусской ССР,
 1939—1940 гг. — секретарь Горецкого районного комитета ЛКСМ Белоруссии (Могилёвская область).

В 1937 году на него был сделан донос, после чего был арестован. Однако благодаря заступничеству товарищей репрессирован не был.

В 1939 году окончил Белорусский государственный сельскохозяйственный институт.

С 1939 года на руководящей комсомольской работе:
 1940—1944 гг. — первый секретарь Могилёвского областного комитета ЛКСМ Белоруссии,
 1941—1942 гг. — секретарь Свердловского городского комитета ВЛКСМ,
 1942—1945 гг. — секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии по пропаганде и агитации.

В 1940 году женился.

Во время Великой Отечественной войны один из организаторов и руководителей партизанского движения и комсомольского подполья в Белоруссии.

В 1945—1947 гг. — в аппарате ЦК КП(б)Б. В 1947—1956 — второй секретарь, председатель Минского облисполкома, первый секретарь Минского областного комитета КП Белоруссии.
 1956—1959 и 1962—1965 гг. — секретарь,
 1959—1962 и 1965—1971 гг.— второй секретарь ЦК КП Белоруссии. Одновременно в 1955—1971 — заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР.

С 16 июля 1971 года — председатель Президиума Верховного Совета БССР, с 24 ноября 1971 года — заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Член ЦК КПСС с 1961 года, кандидат с 1956 года. Депутат Верховного Совета СССР 4—9-го созывов. C 1956 года — член Бюро ЦК КП Белоруссии.

Охрана была приставлена в 1950-е годы, когда был первым секретарём Минского областного комитета КП Белоруссии. Охрана полагалась всем первым лицам. В ЦК обслуживали два водителя. На посту председателя Президиума Верховного Совета Белорусской ССР.

Реформы Н. С. Хрущёва переживал как собственную трагедию. Разделение ЦК партии на промышленность и сельское хозяйство Хрущёвым пришлось на период, когда Сурганов был вторым секретарём ЦК. Тогда его назначили председателем Бюро по сельскому хозяйству, вместо него хотели назначить московскую кандидатуру. К. Т. Мазуров с Сургановым смогли отстоять кандидатуру П. М. Машерова (был первым секретарём Брестского обкома КП Белоруссии).

Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР по очереди на месяц переезжали в Москву. Его семье предоставлялась квартира (по улице Грановского), дача, машина, охрана. Сурганов впервые встречал на советской земле (в Крыму) американского президента Ричарда Никсона. Хатынь была в плане визита. По этикету был произведён обмен подарками — Сурганов преподнёс выбранное спецслужбами ружьё, Никсон — серебряную салатницу с золотой инкрустацией и портретом Джорджа Вашингтона. На салатнице была подпись «Сурганову Фёдору Анисимовичу в знак признательности от президента США Никсона».

Авария 
Декабрь 1976-го — в Беловежской пуще отдыхали Рауль Кастро с женой и детьми, на встречу с которыми прилетели Машеров и Тихон Киселёв. Леонид Беда к ним присоединился позже, ожидали Сурганова.

25 декабря Сурганов вручал знамя Высшей школе милиции в клубе имени Дзержинского, поэтому задержался. На встречу на своей «Чайке» отправился с новым, неопытным водителем Соколовским (предыдущего накануне пришлось уволить).

26 декабря — Беда уговорил Машерова (который, вслед за Кастро, собирался возвращаться в Минск на самолёте) ехать на машине (в первой — «Чайке», во второй поехали жены). Киселёву спасло жизнь то, что на заправке он пересел к женщинам. Машины ГАИ Брестской области сопровождали впереди и сзади.

После задержки на заправке, «Чайке» Сурганова пришлось догонять колонну. По правой стороне дороги в это время летел автобус, водитель которого команду ГАИ принять вправо и остановиться не выполнил. Другой автобус впереди выполнил команду и стоял на дороге (а не на обочине). В стоящий автобус врезается автобус, не выполнивший команду ГАИ, и его разворачивает на полдороги. К этому моменту колонна уже проехала, а «Чайка» её догоняла.

При столкновении, которое было очень сильным, единственным выжившим оказался водитель (Сурганов сразу погиб, Леонида Беду вынесло через боковое стекло).

Как признался водитель, когда он увидел перед собой стену, от страха потерял сознание и не стал тормозить.

Главный виновник аварии: Недельский, на заводе во Львове перегонял транспорт после покраски, накануне аварии был лишён прав. Повесив на одну из машин поддельный номерной знак, с попутчиками в выходные рванул в Беларусь за покупками перед Новым годом. Получил 15 лет, вышел по амнистии.

Евгений Сурганов (сын): «В эту, как оказалось, последнюю поездку, я провожал отца. Помню, как уговаривал его не ехать… На один день, в такую погоду… Дело в том, что я знал, что Соколовский — неопытный водитель, но сам настаивал, чтобы его взяли на это место. Он охотник, и я думал, сможет папе составить компанию.

Мне до сих не хватает отца, его мудрых советов, его поддержки, но я и сейчас никого не виню. Уверен, если бы у наших руководителей в то время была такая же служба охраны, как у первых лиц в Москве, ничего бы не случилось».

Как свидетельствуют: "В Минске на площади Ленина был траурный митинг. Пришли тысячи людей, чтобы проститься и отдать последнюю дань уважения Беде и Сурганову".

Награды 
 пять орденов Ленина (15.08.1944 — за образцовое выполнение задания правительства по развитию партизанского движения в Белоруссии и достигнутые успехи в борьбе с немецкими захватчиками, 1958, 1966, 1971, 1973);
 два ордена Трудового Красного Знамени (1948, 1961);
 медали СССР.

Увлечения 
С друзьями (Кирилл Трофимович Мазуров — ввёл традицию проводить выходные вместе, Тихон Киселёв) проводил свободное время. К ним иногда присоединялся Сергей Притыцкий.

На стадион (болел сначала за «Спартак», потом — за «Динамо») всегда ходил и Мазуров.

На даче в Дроздах любил играть в бильярд с сыном.

Семья 

 Жена — Вера Павловна 
 Евгений Сурганов — сын
 Татьяна Сурганова — дочь
 Александр Сурганов - внук
 Владимир Сурганов - внук
 Фёдор Сурганов - внук
 Александр Сурганов - правнук 
 Антон Сурганов - правнук 
 Вероника Сурганова - правнучка

Память 
 Именем Фёдора Сурганова названы улицы в Минске, Могилеве и Горках Могилёвской области, агрогородка Ерёмино Гомельского района Гомельской области.
 На 10-м корпусе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии установлена мемориальная доска.

Литература 
 Антонович, С. Роковой кортеж / С. Антонович // 7 дней. — 1994. — 19 февр. — С. 3.
 Антановіч, С. Шлях да трагедыі / С. Антановіч // Звязда. — 1990. — 28 кастр. — С. 4.
 Аўхімовіч, М. Сын народа, салдат партыі: да 70-годдзя з дня нараджэння Ф. А. Сурганава / М. Аўхімовіч // Звязда. — 1981. — 7 чэрв. — С. 3.
 Приходько, А. Таким его мы знали / А. Приходько, М. Шибалио // Рэспубліка. — 1996. — 17 студз. — С. 15.
 Сурганов Фёдор Анисимович // Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. / редкол.: Г. П. Пашков [и др.]. — Мн., 2008. — Т. 7. — С. 160.
 Лившиц, В. М., Добролюбов, Н. Н. Президент республики // в кн.:Белорусская сельскохозяйственная академия. Памятники и памятные места.— Минск: 1995.— С.68-70.

См. также 
 История Белоруссии
 Верховный Совет Белоруссии

Примечания

Ссылки 
 ГУ «Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина»: Прыдзвінскі край-Выдатныя і знакамітыя людзі-Сурганаў Ф. А.

Вторые секретари ЦК КП Белоруссии
Члены ЦК КПСС
Председатели Президиума Верховного Совета БССР
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Партизаны Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Выпускники Белорусской сельскохозяйственной академии
Погибшие в автомобильных катастрофах
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Белорусской ССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Первые секретари Минского обкома КП Белоруссии
Председатели Минского облисполкома
Члены ЦК ЛКСМ Белоруссии
Вторые секретари Минского обкома КП Белоруссии
Первые секретари краевых, областных и окружных комитетов ВЛКСМ
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 9-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Персоналии:Горки
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании